Sabiñánigo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sabiñánigo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Sabiñánigo (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar